A 2009-es brit túraautó-bajnokság volt a sorozat 52. szezonja. Tíz fordulóból állt, fordulónként három futammal. Április 5-én vette kezdetét a Brands Hatchben, és ugyanott ért véget október 4-én. A bajnokságot az északír Colin Turkington nyerte az angol Jason Plato és az olasz Fabrizio Giovanardi előtt.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Végeredmény

Versenyzők 
Pontozás:

Gyártók 

 * Vauxhall 10 pont büntetést kapott a megengedett motorhasználat túllépéséért.

Csapat bajnokság 

 * Vauxhall 10 pont büntetést kapott a megengedett motorhasználat túllépéséért.

Külső hivatkozások 

 A brit túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Brit túraautó-bajnokság
T